Серге́й Шестако́в:
 Шестаков, Сергей Алексеевич (род. 1962) — российский поэт и педагог.
 Шестаков, Сергей Васильевич (род. 1934) — российский учёный, академик РАН.
 Шестаков, Сергей Дмитриевич (1820—1858) — адъюнкт-профессор Московского университета, переводчик.
 
 Шестаков, Сергей Петрович (1864—1940) — русский и советский историк и филолог-классик, византинист.